Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Chine 
128e division d'infanterie (Chine)

France 
128e division d'infanterie (France)

Japon